Осмоловка — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осмоловка — деревня в Березинском районе Минской области.
 Осмо́ловка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

  — микрорайон в Центральном районе Минска